Jazīrat Umm al Marādim (arabiska: جزيرة أم المرادم) är en ö i Kuwait.   Den ligger i provinsen Al Asimahguvernementet, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kuwait Stad. Arean är  kvadratkilometer.

Källor 

Öar i Al Asimahguvernementet